Бархатница Мнишека (Pseudochazara mniszechii) — дневная бабочка из семейства Бархатниц.

Этимология названия 
Видовое название дано в честь Г. В. Мнишека (G. de Mniszech; 1824—1881) — энтомолога, сборщика насекомых.

Описание 
Длина переднего крыла самцов 24—30 мм, самок 32—25 мм. Переднее крыло с прямым, а заднее крыло с зубчатым внешним краем. Верхняя сторона крыльев тёмно-коричневая с широкой перевязью охристо-жёлтого цвета, пересеченной тёмными жилками. На переднем крыле сверху глазчатые пятна чёрного цвета с белым центром. Переднее крыло на нижней стороне охристо-желтого цвета, с широким затемнением краям и с глазчатыми и белыми пятнами, аналогичными таковым на верхней стороне. На верхней стороне заднего крыла имеется широкая сплошная охристо-жёлтая перевязь с зигзагообразной внутренней и волнистой внешней границами. Снизу заднее крыло коричнево-серого цвета, матовое, с однообразным рисунком из мелких пестрин. Бахромка крыльев светло-серая. Самки крупнее, все светлые части крылового рисунка крупнее и ярче, чем у самцов.

Ареал 
Турция, Закавказье, Северная Греция. Бабочки населяет сухие леса, сухие редколесья, участки с нагорно-ксеровиальной растительности на высотах от 500 до 2000 метров над уровнем моря.

Подвиды
Pseudochazara mniszechii mniszechii Турция
Pseudochazara mniszechii caucasica (Lederer, 1864) Закавказье, Турция
Pseudochazara mniszechii tisiphone (Brown, 1981) Северная Греция, Турция

Биология 
Развивается в одном поколении за год. Время лёта бабочек в июне — августе, до середины сентября. Бабочки кормятся нектаром цветков чертополохов. Часто сидят на каменистых осыпях или открытых участках почвы. Самцы гоняются за самками и как только та садиться, то усаживаются напротив и постукивают ее усиками и крыльями, призывая к спариванию. После спаривания самки прикрепляют по-штучно яйца на травянистые растения или камни. Яйцо бочонковидное, белого цвета, с 20 продольными ребрами, длиной 1-1,2 мм. Кормовые растения гусениц — злаки.

Примечания

Ссылки 
 Pseudochazara mniszechii (Herrich-Schäffer, [1851]) - Бархатница Мнишеха
 Satyrinae of the Western Palearctic - Pseudochazara mniszechii (Herrich-Schaffer, [1851])

Бархатницы 
Животные, описанные в 1851 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Насекомые Евразии